Чарноцкий () — польская фамилия.
 Чарноцкий, Адам (1784—1825) — польский филолог и историк, известный под псевдонимом Зориан Доленга-Ходаковский.
 Чарноцкий, Глеб Васильевич (1892—1938) — русский писатель, известный под псевдонимом Алексеев, Глеб Васильевич.
 Чарноцкий, Стефан (1878—1947) — российский и польский геолог и горный инженер.